Ро́берт Х. Макно́т (, ) — австралийский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, родившийся в Шотландии в 1956 году, который работал в обсерватории Сайдинг-Спринг. Окончил научную школу астрономии и астрофизики Австралийского национального университета. Сотрудничал с британским астрономом Дэвидом Эшером из Арманской обсерватории в Северной Ирландии.

Сейчас Роберт Макнот возглавляет университет спутникового слежения Астона, а совсем недавно начал работать в обсерватории Сайдинг-Спринг. В свободное время он с успехом проводит астрометрические и фотометрические наблюдения комет, астероидов и новых звёзд, а также широкомасштабные наблюдения и вычисления для метеоров и покрытий звёзд астероидами.

Он очень плодотворно работал в области поиска новых астероидов, а также участвовал в обзоре Сайдинг-Спринг. Также самостоятельно или совместно с другими астрономами открыл большое количество комет, в том числе 24 периодических, например, комету 130P/Макнота – Хьюза. По этому показателю он опережает многих других первооткрывателей комет, уступая лишь космической солнечной обсерватории SOHO (КА). 7 августа 2006 года, используя телескоп системы Шмидта, обнаружил Большую комету C/2006 P1 (Макнота), которая стала самой яркой кометой за последние несколько десятилетий, а в момент прохождения своего перигелия 12 января 2007 была хорошо видна невооружённым глазом для наблюдателей южного полушария.

Всего в период 1978 по 2011 год им было открыто 410 астероидов и 70 комет, а в период с 1975 по 1996 год — 63 сверхновых и 3 новых звёзды в период с 1986 по 1987 годы.

В 1987 году он удостоился награды Британской Астрономической Ассоциации, а также медали в 1988 году.

В знак признания его заслуг в честь него был назван астероид (3173) Макнот.

См. также 
 Джеймс Данлоп
 Клаес-Ингвар Лагерквист
 Карлос Торрес

Примечания

Ссылки 
 Komet MacNaught na Kometografiji 
 Fotos da decoberta do C/2006 P1 
 Websäit vum Siding Spring Surveys
 
 

Выпускники Австралийского национального университета
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет
Википедия:Биографии современников